Пельше () — латышская фамилия.

Известные носители 
 Пельше, Арвид Янович (1899—1983) — советский латвийский политический деятель, Первый секретарь ЦК КП Латвии.
 Пельше, Ария Робертовна (1912—1985) — советская актриса.
 Пельше, Виктория Робертовна (род. 1936) — латвийский скульптор.
 Пельше, Роберт Андреевич (1880—1955) — советский партийный и научный деятель.
 Пельше, Рудольф (1880—1942) — латвийский художник-керамист.
 См. также 
  — латышская фамилия.